Брус — конструктивний елемент.
 Брус — пиломатеріал.

Топонім

Брус — село в Шкловському районі Могильовської області.

Брус — село в гміні Єнджеюв Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства.

Брус — присілок у складі Крестецького району Новгородської області.
 Брус — присілок у Бєжаницькому районі Псковської області.

Брус — місто в Расинському окрузі.
 Брус — община в Расинському окрузі.

Див. також 
 Брусс